L'appellation église Saint-Denis peut désigner de nombreux édifices :

Église Saint-Denis de Forest
 Église Saint-Denis de Grupont
 Église Saint-Denis de Toernich

Église de San Dionisio de Jerez de la Frontera

Église Saint-Denis d'Adainville  (Yvelines)
 Église Saint-Denis d'Airaines (Somme)
 Église Saint-Denis d'Amboise (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Denis d'Angers (Maine-et-Loire)
 Église Saint-Denis d'Anse-Bertrand (Guadeloupe)
 Église Saint-Denis d'Athis-Mons (Essonne)
 Église Saint-Denis de Barville-en-Gâtinais (Loiret)
 Église Saint-Denis de Bornel (Oise)
 Église Saint-Denis de Briis-sous-Forges (Essonne)
 Église Saint-Denis de Bron (Rhône)
 Église Saint-Denis de Chaussoy-Epagny (Somme)
 Église Saint-Denis de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
 Église Saint-Denis de Crépy-en-Valois (Oise)
 Église Saint-Antoine et Saint-Denis de Dominois (Somme)
 Église Saint-Denis de Forest-en-Cambrésis (Nord)
 Église Saint-Denis de Foulangues (Oise)
 Église Saint-Denis de Fresnoy-la-Rivière (Oise)
 Église Saint-Denis de Goussonville (Yvelines)
 Église Saint-Denis d'Hallencourt  (Somme)
 Église Saint-Denis d'Hodenc-en-Bray (Oise)
 Église Saint-Denis à Lichères (Charente)
 Église Saint-Denis-de-la-Croix-Rousse de Lyon (Rhône)
 Église Saint-Denis de La Norville (Essonne)
 Église Saint-Denis de Méry-sur-Oise (Val-d'Oise)
 Église Saint-Denis de Mogneville (Oise)
 Église Saint-Denis de Moigny-sur-École (Essonne)
 Église Saint-Denis de Montpellier (Hérault)
 Église Saint-Denis de Morienval (Oise)
 Église Saint-Denis de Nadaillac (Dordogne)
 Église Saint-Denis d'Ouzouer-sous-Bellegarde
 Église Saint-Denis de Paillart (Oise)
 Église Saint-Denys de la Chapelle à Paris (18e)
 Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement à Paris (3e)
 Église Saint-Denis de Jouy-le-Comte à Parmain (Val-d'Oise)
 Église Saint-Denis de Poix-de-Picardie (Somme)
 Église Saint-Denis de Reuilly (Indre)
 Église Saint-Denis de Rieux (Oise)
 Église Saint-Denis de Rivarennes (Oise)
 Église Saint-Denis de Roinville (Essonne)
 Église Saint-Denis-et-Saint-Jean-Baptiste de Saintines (Oise)
 Église Saint-Denis de Senarpont (Somme)
 Église Saint-Denis du Thillay (Val-d'Oise)
 Église Saint-Denis de Tours (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Denis de Villers-Saint-Genest (Oise)
 Église Saint-Denis de Villers-sous-Saint-Leu (Oise)
 Église Saint-Denis de Viry-Châtillon (Essonne)
 Église Saint-Denis de Wissous (Essonne)

Église Saint-Denis de Châtel-Saint-Denis, classée à l'inventaire des biens culturels d'importance nationale.

Notes et références

Voir aussi 
 Basilique-cathédrale de Saint-Denis (93)
 Cathédrale de Saint-Denis de La Réunion
 Collégiale Saint-Denis de Liège

SaintDenis
~
Denis